Jan Buzek (1815–1886) – nauczyciel, działacz społeczny
 Jan Buzek (1832–1890) – nauczyciel, młynarz, działacz społeczny
 Jan Buzek (1874–1940) – lekarz, działacz społeczny, polityk
 Jan Buzek (1902–1978) – nauczyciel, działacz społeczny

Zobacz też:
 Jan Andrzej Buzek – prawnik i dyplomata